Sever lahko pomeni:
 
 sever- stran neba
 severni zemljepisni pol - zemljepisno določena skrajna severna točka Zemlje 
 severni magnetni pol - točka na skrajnem jugu, kjer magnetne silnice zapustijo Zemljo
 Sever (priimek); 43. najbolj pogost priimek v Sloveniji
 Združenje Sever/veteransko društvo Sever - policijsko veteransko društvo